Роттслі (кратер) () — кратер на видимому боці Місяця, біля Моря Достатку.
 Джон Роттслі — англійський астроном 19 століття.
Багатозначні терміни